Симфония № 3 до мажор, опус 52 ― композиция Яна Сибелиуса, завершённая в 1907 году и впервые исполненная 25 сентября того же года Хельсинкским филармоническим оркестром под управлением автора. Первую аудиозапись осуществил финский дирижер Роберт Каянус в июне 1932 года. Произведение посвящено британскому композитору Гренвиллу Бантоку. Примерная продолжительность композиции ― 30 минут.

Симфония № 3 представляет собой поворотный момент в творчестве Сибелиуса. Если его первая и вторая симфонии — это грандиозные романтические произведения, то третья симфония демонстрирует отчетливую, почти классическую ясность музыкального языка.

Состав оркестра 
Симфония написана для 2 флейт, 2 гобоев, 2 кларнетов, 2 фаготов, 4 валторн, 2 труб, 3 тромбонов, литавр и струнных.

Структура 
Произведение состоит из трёх частей:
 Allegro moderato (до мажор)
 Andantino con moto, quasi allegretto (соль-диез минор)
 Moderato – Allegro ma non tanto (до мажор)

См. также 
 Ян Сибелиус

Литература 
 Pike, Lionel. Beethoven, Sibelius and 'the Profound Logic'. London: The Athlone Press, 1978. .

Ссылки 

Симфонии Яна Сибелиуса